Conceição do Araguaia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse Pará
 Conceição do Araguaia (microregio), een microregio in de Braziliaanse Pará